Lasowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Lasowice, un village de la powiat de Legnica dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Lasowice, un village de la powiat de Lubin dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Lasowice, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Lasowice, un village dans la voïvodie d'Opole